8/2 kan syfta på:

 8 februari
 2 augusti (amerikanskt datumformat)